Le Club des trois peut faire référence à :
Le Club des trois (The Unholy Three), film muet américain réalisé par Tod Browning, sorti en 1925 ;
Le Club des trois (The Unholy Three), remake parlant du film précédent, réalisé par Jack Conway, sorti en 1930.